O nome Erin foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Erin (2001) - furacão de categoria 3 que afetou a Península de Avalon, Canadá, como tempestade tropical.
 Tempestade tropical Erin (2007) - tempestade tropical que atingiu a costa do Texas, Estados Unidos, causando 18 fatalidades.
 Tempestade Tropical Erin (2019) - tempestade tropical que formou-se a norte das Bahamas,  mas não ameaçou a costa.

Desambiguação